

Мильники — присілок, Кунгурський район, Пермський край
 Мильники — присілок, Сарапульський район, Удмуртія

Мильники — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Мильники — село, Чернігівська область, Носівський район